La norme internationale ISO 233 (1984) établit un système de translittération (romanisation) de l'arabe. Impropre à l'indexation dans les catalogues de bibliothèques, elle a été complétée en 1993 par la norme internationale ISO 233-2.

Édition 1984 

La table ci-dessous présente les consonnes de l'alphabet arabe et leur correspondance.

Voir aussi

Liens internes 
 Transcription des langues sémitiques
 Transcription Arabica

Liens externes 
  Transliteration of Non-Roman Scripts - Systèmes d'écriture et tables de translittération (dont ISO 233), rassemblés par Thomas T. Pederson.
  Guide d'application d'ISO 233-2:1993 - ISO 233-2, Translittération des caractères arabes en caractères latins : Partie 2, Langue arabe, translittération simplifiée.

00233
Romanisation de l'alphabet arabe
Translittération